Çınar (türkisch für „Platane“) bezeichnet:

 Çınar, Kreisstadt und Landkreis in der türkischen Provinz Diyarbakır

 Çınar (Name), Personen dieses Namens (auch für Çinar)

CINAR steht für:
 CINAR, früherer Name der Cookie Jar Group, kanadisches Filmstudio

Siehe auch:
 Tschinar